

Geografia 
 Caa (Elide)  – città dell'antica Grecia ubicata in Elide

Sigle 
 Civil Aviation Authority
 Centro addestramento alpino
 Centro assistenza agricola
 Chinese Athletic Association  – federazione nazionale di atletica leggera della Cina
 Colonial Athletic Association  – conference della National Collegiate Athletic Association
 Comunicazione aumentativa e alternativa  – insieme di metodologie per la comunicazione per coloro che presentano disturbi del linguaggio o della fonazione
 Continental Airlines Arena  – stadio di East Rutherford, New Jersey
 Confederation of African Athletics  – federazione africana di atletica leggera
 Creative Artists Agency  – agenzia di rappresentanza

Biologia molecolare 
 CAA  – codone citosina-adenina-adenina che codifica per la glutammina

Codici 
 CAA  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Catacamas (Honduras)
 caa  – codice ISO 639-3 della lingua ch'orti'

Altro 
 Caa  – classe di rating.